Plaats in Indonesië
 Pageraji (Cilongok), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Pageraji (Maja, Majalengka), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java